

Паньково — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Паньково — присілок, Міжріченський район, Вологодська область